Friedrich Karl Lippert ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Karl Lippert (Musiker) (Friedrich Carl Lippert; 1758–1803), deutsch-österreichischer Sänger (Tenor) und Schriftsteller
 Friedrich Karl Lippert (Maler) (auch Karl Lippert; 1894–1943), deutscher Maler, Grafiker, Fotograf und Jäger